Canada
 Inverness – comune del Québec
 Regno Unito
 Inverness – città della Scozia
 Stati Uniti d'America
 Inverness – comunità non incorporata della Contea di Bullock, Alabama
 Inverness – località della Contea di Shelby, Alabama
 Inverness – census-designated place della Contea di Marin, California
 Inverness – capoluogo della Contea di Citrus, Florida
 Inverness – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Inverness – township della Contea di Cheboygan, Michigan
 Inverness – città della Contea di Sunflower, Mississippi
 Inverness – census-designated place della Contea di Hill, Montana